Molekulska formula -{C22H24Br2N10O2}- se može odnositi na:

 Ageliferin
 Sceptrin